A temporada da Sociedade Esportiva Palmeiras de 2022 foi a 108ª na história do clube. O Alviverde sagrou-se campeão em três competições: o Campeonato Brasileiro (onde teve seu 11º título confirmado na 35ª rodada), a Recopa Sul-Americana e o Campeonato Paulista. Conseguiu o vice-campeonato no Mundial de Clubes, além de ter disputado também a Copa do Brasil e a Copa Libertadores da América.

Jogando pelo Mundial de Clubes em fevereiro, passou pelo egípcio  nas semifinais por 2–0, mas foi derrotado pelo inglês  na prorrogação da final, e ficou com o vice-campeonato.

Dias depois, conquistou seu primeiro título na temporada ao vencer a Recopa Sul-Americana, que disputou com o , que havia vencido a Copa Sul-Americana do ano anterior. Um empate por 2–2 no Paraná e uma vitória por 2–0 em São Paulo garantiram o título inédito ao Alviverde.

No Campeonato Paulista, foi sorteado no grupo C, com ,  e . Passou como líder geral para a fase eliminatória, onde passou pelo clube de Itu (vice-líder do grupo) nas quartas e o  nas semifinais. Na final, reencontrou o , reeditando a final da edição anterior. Após perder a primeira partida, no Morumbi, por 3–1, o Alviverde reverteu o placar no jogo de volta, no Allianz Parque, por 4–0, e conquistou seu 24º título paulista em sua história.

Pela Libertadores da América, o Palmeiras, então atual campeão, entrou direto pela fase de grupos e foi sorteado no grupo A, junto com , do Equador, , da Venezuela, e , da Bolívia. Com 100% de aproveitamento, classificou-se para a fase eliminatória, obtendo a vantagem de poder jogar as partidas de volta em seu estádio. Nas oitavas, eliminou o paraguaio , e depois o  nas quartas. Nas semis, foi superado pelo  após uma derrota fora de casa, e um empate no Allianz.

No Campeonato Brasileiro, abriu o campeonato perdendo para o  em casa. Entretanto, construiu uma sequência de doze partidas sem derrota, assumindo a liderança na oitava rodada, após vitória contra o , fora de casa. Na décima rodada, após vitória contra o , voltou ao topo da tabela, posição de onde manteria até o final do campeonato; na 35ª rodada, após uma combinação de resultados, o Alviverde garantiu matematicamente seu 11º título brasileiro de sua história.

Na Copa do Brasil, foi determinado via sorteio que enfrentaria a , da Bahia, onde passou após duas vitórias por 2–1. Nas oitavas, enfrentou o São Paulo, perdendo a partida de ida por 1–0. Na partida de volta, o Palmeiras venceu por 2–1, levando a partida para os pênaltis, onde foi superado pelo tricolor por 3–4.

O Palmeiras marcou 142 gols ao longo da temporada e sofreu cinquenta, com um saldo positivo de 92. A vitória com mais diferença de gols foi em abril, quando venceu o Indepdendiente Petrolero por 8–1, no Allianz Parque, na fase de grupos da Libertadores. A derrota mais larga foi na última partida da temporada, ao perder pro Internacional por 3–0, pelo Campeonato Brasileiro. A partida com mais público no estádio alviverde foi na partida de volta das oitavas-de-final da Copa do Brasil, quando 41.361 pessoas estiveram presentes na eliminação do Alviverde para o São Paulo. O jogo com menor público também ocorreu na competição nacional, na partida de ida da terceira fase contra a , em Barueri, com 14.960 pagantes.

Da parte dos jogadores, o atacante Rony foi o artilheiro da temporada com 23 gols. O meia Gustavo Scarpa foi o líder em assistências, com dezoito. O goleiro Weverton foi o jogador com mais minutos jogados, com 6.122, enquanto o atacante Dudu foi o que mais realizou partidas, com 68.

A presidente na temporada foi Leila Pereira, que substituiu Mauricio Galiotte, após este ter passado por dois mandatos. Abel Ferreira, que entrou na sua terceira temporada comandando o clube palestrino, renovou o seu contrato por mais dois anos, em março.

Visão geral da temporada

Eventos anteriores 
Dias depois de vencer a Libertadores de 2021, o Palmeiras teve mudança na presidência: no dia 15 de dezembro, a presidente eleita Leila Pereira tomou posse – após ter sido eleita com 1.897 votos – como cargo que ficará até 2025.

No elenco, o Palmeiras sofreu uma quantidade considerável de saídas e contratações entre dezembro de 2021 e o primeiro jogo da temporada, em janeiro de 2022. As baixas foram as saídas do goleiro Jailson, do volante Felipe Melo (dois jogadores que não tiveram seus contratos, que acabariam no fim de 2021, renovados), do lateral-esquerdo Victor Luis, dos volantes Matheus Fernandes e Danilo Barbosa, e do atacante Willian. O centroavante Luiz Adriano, com contrato até 2023, foi comunicado que não faria parte do elenco para a temporada, e liberado para procurar outro clube para atuar, enquanto treinava separado do elenco. Os reforços para a temporada foram o goleiro Marcelo Lomba, livre no mercado, o zagueiro Murilo, do , o volante Jailson, que estava sem contrato, o meia Eduard Atuesta, do Los Angeles FC, e o atacante Rafael Navarro, que havia saído do .

Janeiro: primeiros jogos

Campeonato Paulista 
Na primeira partida da temporada, o Palmeiras venceu o  fora de casa, em partida adiantada pela quinta rodada. Estreando em casa na temporada, venceu a  dias depois. Fechou o mês com um empate contra o , fora de casa.

Fevereiro: vice no Mundial

Elenco 
O atacante Luiz Adriano, após semanas treinando separado do elenco, entrou em comum acordo com o Palmeiras e rescindiu seu contrato no dia 3.

Campeonato Paulista 
Na última partida antes de embarcar para a disputa do Mundial, o Palmeiras venceu o  em casa. Na volta do torneio, venceu a , em Araraquara. Seguiu-se uma vitória contra o , em casa, e um empate contra a , fora, na última partida do mês.

Mundial de Clubes 
Na semifinal e na estreia do clube no Mundial de Clubes da FIFA, o Palmeiras venceu o , do Egito, e se classificou para a final, onde pegou o , da Inglaterra, e foi derrotado na prorrogação, ficando com o vice-campeonato.

Recopa Sul-Americana 
No fim do mês, na partida de ida da Recopa,  e Palmeiras empataram em Curitiba.

Março: campeões da recopa e finalista do Paulista

Elenco 
Após dias de negociação, o volante Patrick de Paula foi vendido para o  no dia 24. O Palmeiras recebeu por volta de 33 milhões de reais pela contratação. Dois dias depois, o Palmeiras anunciou a renovação do técnico Abel Ferreira, até o final de 2024.

Recopa Sul-Americana 
Na primeira partida de março, jogando no Allianz Parque, o Palmeiras derrotou o Athletico no confronto da volta e conquistou o título inédito da Recopa.

Campeonato Paulista 
O Alviverde chegou à sexta vitória no Paulista e manteve a liderança geral da competição ao vencer o , no Allianz Parque. Seguiu-se uma vitória contra o , no Morumbi, em rodada atrasada, no primeiro clássico do ano. O triunfo garantiu a classificação matemática do Palmeiras para a próxima fase, e findou um tabu de 25 anos do Alviverde sem vencer o Tricolor no estádio pelo torneio regional. Na rodada seguinte, em novo clássico, o Palmeiras venceu o  no Allianz Parque. Fechando uma semana de clássicos, venceu o  em casa, em rodada atrasada. Fechou a participação na fase de grupos ao empatar com o , fora de casa.

Na fase eliminatória da competição, pelas quartas-de-final, o Palmeiras venceu o , em casa, e garantiu passagem para a semifinal, onde pegou o , também em casa; o Alviverde derrotou o clube do interior e se classificou para a terceira final de Campeonato Paulista seguida, onde pegou o , reeditando a final da edição anterior. Na partida de ida, fora de casa, o Palmeiras sofreu sua primeira derrota na competição ao perder por 3–1.

Libertadores 
Em 25 de março, no sorteio da fase de grupos da Libertadores, realizado pela CONMEBOL, o Palmeiras, atual campeão, foi sorteado no grupo A, com , do Equador, , da Venezuela, e , da Bolívia.

Copa do Brasil 
Em 28 de março, em sorteio realizado pela CBF, ficou definido que o Palmeiras enfrentaria o , da Bahia, pela terceira fase da Copa do Brasil.

Abril: campeões paulistas e estreias

Elenco 
Em 8 de abril, o Palmeiras anunciou o empréstimo do zagueiro Renan para o  até o final da temporada. No mesmo dia, foi noticiado que o centroavante Deyverson, com o contrato próximo do fim, não seria mais relacionado para jogos, participando apenas de treinos com o restante do grupo.

Campeonato Paulista 

Na partida de volta da final, o Palmeiras reverteu o placar da derrota da partida de ida ao vencer por 4–0, e conquistou o seu 24º título paulista na história.

Libertadores 
Estreando pela Libertadores de 2022, o Palmeiras goleou o , fora de casa. Na rodada seguinte, novamente uma vitória com folga, desta vez em cima do , por 8–1; o resultado foi, entre outros recordes, a maior goleada já aplicada pelo Palmeiras na sua história na Libertadores. Seguiu-se mais uma vitória, dessa vez contra o , no Equador.

Campeonato Brasileiro 
O Palmeiras estreou no Brasileiro com derrota, ao perder em casa para o . A derrota findou uma invencibilidade de dez jogos da equipe palestrina no Allianz Parque. Seguiram-se dois empates fora de casa: um contra o , e outro contra o , em rodada adiantada. A primeira vitória no campeonato veio na rodada seguinte, ao vencer o  em Barueri.

Copa do Brasil 
Jogando pela terceira fase da Copa do Brasil e fazendo sua estreia na competição, o Palmeiras venceu o , da Bahia, em casa.

Maio: melhor campanha na Libertadores

Elenco 
Em 18 de maio, foi anunciada a contratação do atacante uruguaio Miguel Merentiel, do , da Argentina. Ele assinou contrato até junho de 2026, e o alviverde pagou 1,5 milhões de dólares (cerca de 7,4 milhões de reais, na época) por 80% dos seus direitos econômicos.

Libertadores 
Na primeira partida do mês, o Palmeiras novamente goleou o , desta vez fora de casa. Com o resultado, se classificou para as oitavas-de-final da competição. Seguiu-se uma vitória contra o , em casa. Fechou a fase de grupos com aproveitamento de 100% ao vencer o  em casa. Com a vitória, o alviverde garantiu a melhor campanha da fase de grupos da história da competição. No dia seguinte, em sorteio realizado pela CONMEBOL, ficou definido que o Palmeiras pegaria o , do Paraguai, nas oitavas-de-final.

Campeonato Brasileiro 
Pela quinta rodada, o alviverde empatou com o , no Allianz Parque. A primeira vitória no estádio no campeonato veio na rodada seguinte, ao vencer o . Seguiu-se uma nova vitória, dessa vez fora de casa, contra o . Fechou o mês ao vencer o , na Vila Belmiro, e assumir a liderança do campeonato.

Copa do Brasil 
O Palmeiras se classificou para as oitavas-de-final ao vencer a partida de volta contra a .

Junho: nível mantido

Elenco 
Em 16 de junho, foi anunciada a contratação do atacante argentino José Manuel López, ex-, da Argentina, que firmou contrato de cinco anos com o Palmeiras.

Campeonato Brasileiro 
Iniciou o mês empatando com o  em casa, resultado que fez sair da liderança. Retomou a ponta na rodada seguinte, ao vencer o , em nova partida em casa. Manteve-se na ponta na rodada seguinte ao vencer o , no Couto Pereira; a vitória findou um tabu de 25 anos sem o alviverde triunfar no estádio. Abriu margem de três pontos na liderança após obter nova vitória, em casa, contra o . Manteve a margem ao vencer o choque-rei no Morumbi, de virada, e ao empatar com o , fora de casa.

Copa do Brasil 
Em sorteio realizado pela CBF, ficou definido que o Palmeiras enfrentaria o  pelas oitavas-de-final do torneio. Na partida de ida, no Morumbi, o Palmeiras foi derrotado pela contagem mínima, findando uma invencibilidade de dezenove jogos na temporada.

Libertadores 
Na última partida do mês, o Palmeiras venceu a partida de ida das oitavas-de-final contra o  por 3–0.

Julho: eliminação na Copa do Brasil e vitórias no Brasileiro

Elenco 
No dia 22, o , de Portugal, anunciou a contratação do atacante Gabriel Veron, por dez milhões de euros (55,4 milhões de reais, na época).

Campeonato Brasileiro 
O Palmeiras iniciou o mês perdendo em casa para o  e empatando fora de casa com o , embora mantendo-se na liderança. A primeira vitória no mês na competição veio na rodada seguinte, quando venceu o  em casa. Seguiu-se uma vitória sobre o , fora de casa. O Alviverde fechou o primeiro turno vencendo o , no Allianz, e abrindo uma margem de quatro pontos na liderança. A última partida do mês veio na primeira rodada do returno, quando venceu o  fora de casa.

Libertadores 
Na partida de volta das oitavas-de-final, o alviverde goleou o  por 5–0 e classificou-se para a próxima fase, onde pegaria o . Com o triunfo, o Palmeiras quebrou mais três recordes no torneio: isolou-se como maior quantidade de vitórias seguidas, tornou-se o único clube brasileiro a disputar as quartas-de-final da Libertadores por cinco anos seguidos, e igualou a própria marca de 2020 (e do Flamengo) como ataque mais positivo da história do torneio.

Copa do Brasil 
Na partida de volta das oitavas-de-final, o Palmeiras venceu o  no tempo normal, mas foi eliminado nos pênaltis.

Agosto: margem no Brasileiro e classificação na Libertadores

Elenco 
Em 8 de agosto, o Palmeiras anunciou a contratação do meia brasileiro Bruno Tabata, que veio do , de Portugal. O Alviverde pagou 5 milhões de euros (26,05 milhões de reais, na época) pela transferência.

Libertadores 
Pela partida de ida das quartas-de-final, o Palmeiras empatou com o , no Mineirão. Na partida de volta, no Allianz Parque, um novo empate levou a partida para os pênaltis, onde o Palmeiras venceu por 6–5 e chegou à sua terceira semifinal de Libertadores consecutiva; o Alviverde pegaria o  na próxima fase. Na partida de ida, em Curitiba, o Palmeiras sofreu a primeira derrota na competição na temporada ao perder pela contagem mínima.

Campeonato Brasileiro 
Vencendo o  em casa e contando com uma combinação de resultados na rodada, o Palmeiras aumentou a margem de pontos na liderança para seis. A vantagem abriu para nove pontos ao vencer o então vice-líder , fora de casa, e depois para sete, após empates contra o , no Allianz, e contra o , fora de casa.

Setembro: eliminação na Libertadores

Campeonato Brasileiro 
O Palmeiras iniciou o mês empatando com o  fora de casa. Seguiram-se duas vitórias, uma contra o , e uma contra o , ambas no Allianz. A última partida do mês foi contra o , no Mineirão, onde o Alviverde venceu pela contagem mínima e encerrou o mês com vantagem de nove pontos na liderança.

Libertadores 
Na partida de volta, o Palmeiras empatou com o  e foi eliminado da competição sul-americana.

Outubro: liderança mantida no Brasileiro

Campeonato Brasileiro 
Venceu o  na primeira partida do mês, no Rio de Janeiro e aumentou a margem na liderança para dez pontos. Seguiu-se mais uma vitória, desta vez contra o , em casa (abrindo doze pontos na liderança). A distância para o vice-líder  diminuiu para oito pontos após dois empates seguidos: um contra o , em Goiânia, e um contra o , em casa. Voltou a somar três pontos ao derrotar o , em casa. Fechou o mês ao vencer o , em Curitiba.

Novembro: campeões brasileiros

Campeonato Brasileiro 
No dia 2, o Palmeiras sagrou-se campeão brasileiro antes mesmo de entrar em campo, pela 35ª rodada: o vice-líder , que estava a 11 pontos de distância, perdeu para o , em Minas Gerais. Como o time colorado só poderia somar mais nove pontos, o Alviverde garantiu matematicamente seu 11º título brasileiro de sua história. No fim do mesmo dia, venceu o  em casa. Na rodada seguinte, empatou com o , fora de casa. A última partida em casa na temporada foi na vitória de virada em cima do , onde o Palmeiras recebeu a taça de campeão. Encerrou sua participação ao perder a invencibilidade de visitante no campeonato contra o , em Porto Alegre.

Clube

Elenco Principal 
 Última atualização feita em 14 de agosto de 2022.

 Legenda
 : Capitão
 : Jogador contundido
 : Prata da casa (jogador da base)

Jogadores da base com aparições no time principal na temporada

Comissão Técnica

Transferências 
 Legenda

 : Jogadores que chegaram ou saíram após compra de direitos/multa rescisória
 : Jogadores que chegaram ou saíram sem custos
 : Jogadores que saíram após o fim do contrato
 : Jogadores dispensados antes do fim do contrato

 : Jogadores emprestados ao Palmeiras
 : Jogadores emprestados pelo Palmeiras
 : Jogadores que retornam de empréstimo
 : Jogadores promovidos do sub-20
|}

Chegadas

Saídas

Empréstimos

Jogadores emprestados pelo Palmeiras 

Referência:

Uniformes 

Fornecedor: Puma / Patrocinadores: Crefisa e Faculdade das Américas (FAM)

Com um contrato de três temporadas assinado com o Palmeiras, a alemã Puma entrou na sua quarta temporada vestindo o clube palestrino. O uniforme titular foi apresentado em 26 de janeiro, enquanto o reserva, em 2 de fevereiro. O terceiro uniforme foi lançado no dia do aniversário do clube, em 26 de agosto.

Uniformes dos jogadores

Uniformes dos goleiros

Competições 
 Todos os horários dos jogos estão no horário de Brasília (UTC−3).

Resumo das participações

Campeonato Paulista

Primeira Fase 
 Grupo C

Desempenho por rodada

Partidas

Fase Final

Copa Libertadores da América

Fase de Grupos
Classificação - Grupo A

Desempenho por rodada

Partidas

Fase Final

Campeonato Brasileiro

Desempenho por rodada

Jogos

Primeiro turno

Segundo turno

Copa do Brasil

Recopa Sul-Americana

Mundial de Clubes

Estatísticas
 Última atualização feita em 13 de novembro de 2022.

Time

Estatísticas gerais

Aproveitamento

Aproveitamento por mês

Desempenho dos treinadores

Origem dos gols

Tempo dos gols

Pênaltis a favor

Aproveitamento dos pênaltis a favor

Pênaltis contra

Disputas de pênaltis na temporada

Jogadores 
Riscados os jogadores que foram transferidos antes do fim da temporada.

Estatísticas gerais

Artilheiros

Dobletes

Hat-tricks

Poker-trick

Assistências

Estatísticas dos goleiros

Cartões

Jogos realizados

Minutos em campo

Adversários

Clássicos

Paulistas

Baianos

Cariocas

Catarinenses

Cearenses

Gaúchos

Goianos

Mato-grossensses

Mineiros

Paranaenses

América do Sul

Europa

África

Estádios

Ligações externas 
 Site oficial 

Palmeiras
2022
Futebol de 2022 em São Paulo‎